Presidente do Governo é a denominação de um cargo do poder executivo, que serve como chefe de governo em alguns países com sistema parlamentarista. 

Embora a nível internacional seja considerado equivalente a outras denominações, como primeiro-ministro ou chanceler, as funções não são necessariamente as mesmas. Na Espanha, por exemplo, o presidente do Governo não é primus inter pares - caso do primeiro-ministro do Reino Unido.

A denominação existe na Espanha (Presidente del Gobierno) e na Rússia (Председатель Правительства). Também no Luxemburgo, o chefe de governo tinha este título, entre 1857 e 1989.

Ver também
 Lista de presidentes do governo da Espanha

Chefes de governo